Drzewica (plaats), plaats in Polen
 Drzewica (gemeente), gemeente in Polen